Chedid (, Šedīd) est un nom de famille d'origine arabe.

Famille Chedid 
 Andrée Chedid (1920-2011), écrivaine et poétesse française ;
Michèle Chedid-Koltz (née en 1945), peintre française ;
Berryl Koltz (née en 1974), réalisatrice luxembourgeoise ;
Louis Chedid (né en 1948), chanteur français ;
Émilie Chedid (née en 1970), réalisatrice française ;
Matthieu Chedid (né en 1971), aussi connu sous le nom de scène -M-, chanteur français ;
Joseph Chedid (né en 1986), aussi connu sous le nom de scène de Selim, chanteur français ;
Anna Chedid (née en 1987), aussi connue sous le nom de scène de Nach, chanteuse française.

 Voir aussi : Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid, album collectif sorti en 2015.

Autres personnes 
  (1872-1950), archevêque de l’Église syriaque-maronite d’Antioche ;
  (1914-1991), ecclésiastique libanais, évêque de São Paulo au Brésil ;
  (1923-2012), évêque maronite.

Notes et références 

Patronyme arabe
Famille d'artistes français